Адашевский — польская фамилия.

Известные носители 
 Адашевский, Валентин Тимофеевич — артист балета и балетмейстер, Заслуженный артист РСФСР.
 Адашевский, Константин Игнатьевич (1897—1987) — актёр театра и кино.